Дон Корне́лл (, имя при рождении: Луи́джи Вала́ро;  — , ) — американский певец, популярный в 1940-х, 1950-х годах и начале 1960-х годов. За свою более чем 50-летнюю карьеру продал более 50 миллионов дисков. Обладал гладким и при этом мощным баритоном.

Как писал в 2000-х годах автор биографии певца на музыкальном сайте AllMusic, «Дон Корнелл — один из дольше всего [активных] и последних активных певцов биг-бэндовой эры. Всё ещё выступающий в начале XXI века, он более молодой современник Фрэнка Синатры и Перри Комо и одна из последних поющих звёзд предроковой эры 1950-х годов, кто [с тех пор] поддерживает активную карьеру, вот уже 50 лет и больше».

Биография 
Луи́джи Франчи́ско Вала́ро () родился в Бронксе, город Нью-Йорк. Выступал в биг-бэнде трубача Реда Николса, потом в биг-бэнде бэнд-лидера Сэмми Кея, потом начал сольную карьеру.

Среди его хитов — , ,  и .

Его версия песни  продалась в более чем миллионе экземпляров и достигла 1 места в Великобритании (в сингловом чарте) в 1954 году.

Дискография 
 См. статью «Don Cornell § Hit records» в английском разделе.

Дополнительная литература

Примечания

Ссылки 
 Боз Скэггс на сайте AllMusic
 

Поп-музыканты США
Исполнители RCA Victor
Исполнители Jubilee Records
Умершие от сахарного диабета
Умершие от эмфиземы
Джазмены США
Поп-вокалисты США